Группу 5 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1984 составили сборные Италии, Кипра, Румынии, Чехословакии и Швеции. Путёвку в финальную часть получила сборная Румынии, занявшая первое место.

Таблица группы 5 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Бомбардир 
  Дан Корнелиуссон — 4 мяча

Примечания

Ссылки 
 Евро 1984 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир